Olympiska spelen (OS) 1928 betyder:

Olympiska sommarspelen 1928, som anordnades i Amsterdam i Nederländerna
Olympiska vinterspelen 1928, som anordnades i Sankt Moritz i Schweiz